Physikus steht für:

 Physikus, frühere Bezeichnung für Amtsarzt
 Stadtphysicus
 Kreisarzt
 Physikus (Computerspiel), digitales Lernspiel für Physik

Siehe auch:
 Physikum, akademische Prüfung